Селезнево — село в Шелаболихинском районе Алтайского края, Россия. Входит в состав Кипринского сельсовета.

География 
Село находится у озера Кишкино.

 Уличная сеть.

В селе 7 улиц и 4 переулка.

 Расстояние до
 районного центра Шелаболиха (село) 31 км.
 краевого центра Барнаул 107 км.

 Ближайшие населенные пункты
Омутское 3 км, Сакмарино 5 км, Новосёловка 5 км, Киприно 7 км, Луговое 10 км, Ильинка 11 км, Ивановка 13 км, Быково 16 км, Верх-Кучук 16 км.

 Климат
В Селезнево преобладает малооблачная погода, которая обеспечивает значительный приток солнечной радиации. Вегетационный период растений от 150 до 170 дней. Зимой господствуют западно-восточные воздушные массы, летом дуют ветра с запада и юго-запада. Зимой частые циклоны сопровождаются метелями, средняя температура воздуха −19-25°С, летом — +25-30. Глубина промерзания почвы — до 2,5 метров, в случае раннего и обильного снежного покрова  80—100см.

История 
Первое документальное упоминание — 1750 год. «Геодезии прапорщик» Пимен Старцов вычертил «Ландкарту Удорской провинции Томского и Кузнецкого уездов» (общая карта бассейна Верхней Оби) в 1945 (1950 по разным источникам) году, на ней отмечена деревня Селезнева. В церковно-приходских книгах 1951 года отмечается, что в ней 16 дворов и 88 жителей (45 мужчин и 42 женщины).

В росписи приписных крестьян по ямским станциям от 1753 года, деревня записана как Коростелева, но местоположение населённого пункта (в 25 верстах от Малышевской слободы) и фамилии жителей те же самые, что и в деревне Селезневой в записи от 1951 года. В четвертую ревизию 1782 года в деревне Селезневой Кулундинской волости были учтены 117 жителей (55 мужчин и 67 женщин). В следующую пятую ревизию 1795 года в Селезневой записано 130 жителей (66 мужского и 64 женского пола). В деревне жили, как приписные, так и государственные крестьяне.

Впоследствии оба названия существовали параллельно (Селезнево – Коростелево), оба имеют топоним по фамилии первых поселенцев.
В «Списке населенных мест Томской губернии за 1893 год в деревне Селезнева 80 дворов, 291 мужчина и 280 женщин.

Селезнево входило в Кипринский приход с церковью Усекновения главы Св. Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, открытой в 1860 году.
В «Списке населенных мест Томской губернии за 1893 год в деревне Селезнева 80 дворов, 291 мужчина и 280 женщин.

В 1928 году состояло из 427 хозяйств, основное население — русские. Центр Селезневского сельсовета Кипринского района Каменского округа Сибирского края.

Население

Инфраструктура 
Торговлю продуктами питания и розничными товарами осуществляет Шелаболихинское районное потребительское общество, оно же ведет заготовительно-перерабатывающую деятельность.

В селе есть МОУ «Селезневская средняя школа», ФАП, почтовое отделение, административные учреждения и коммунальные предприятия.

Транспорт 
Структура транспортной сети района — дороги местного и межрайонного значения, основная региональная дорога Барнаул — Камень-на-Оби — Новосибирск.

Примечания 

Населённые пункты Шелаболихинского района